Gordon David Plotkin (né en 1946), informaticien théoricien britannique.
 Stanley Plotkin (né en 1932), médecin américain.

Autres 
 Alice Playten (1947-2011), actrice américaine, née Alice Plotkin.
 (14619) Plotkin, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en hommage à Howard Plotkin, historien des sciences canadien né en 1941.